Соревнования в прыжках в высоту у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 13 и 15 августа 2013 года. 

Золотую медаль с рекордом чемпионатов мира завоевал украинский прыгун Богдан Бондаренко. Он же трижды штурмовал рекорд мира двадцатилетней давности Хавьера Сотомайора 2.46 м, но рекорд устоял.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Квалификация 
Квалификация: квалификационный результат 2.31 (Q) или 12 лучших спортсменов (q).

SB — лучший результат сезона, NM — без результата

Финал 

CR — рекорд чемпионатов, NR — национальный рекорд, SB — лучший результат сезона

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Прыжки в высоту (мужчины)